Ла Маркеса има више значења:

 Ла Маркеса (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Маркеса (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Маркеса (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику